Премия «Золотой жук» лучшей актрисе в главной роли () — кинопремия, присуждаемая ежегодно Шведским институтом кино в рамках премии «Золотой жук» () актрисе, работающей в шведской киноиндустрии. Вручается с 1964 года.

Победители и номинанты 
В списке в хронологическом порядке приведены победители и номинанты премии с указанием фильма и роли. До 1991 года объявлялись только победительницы, но не номинантки.

Для первые девятнадцати церемоний период отбора включал два календарных года. Например, во время второй церемонии, которая прошла 15 октября 1965 года, награда вручалась за фильмы, выпущенные в прокат с июля 1964 по июнь 1965. Начиная с 20-й церемонии, состоявшейся в 1985 году, срок отбора стал полностью совпадать с предыдущим календарным годом. Награды на этой церемонии были вручены за 18 предшествующих месяцев 1984 и 1983 годов. Из-за отсутствия достойных фильмов в 1971 году церемония не проводилась. В 1985 году не проводилось вручение премии лучшей актрисе в главной роли.

Примечания

См. также 
 Премия «Оскар» за лучшую женскую роль
 Премия BAFTA за лучшую женскую роль

Ссылки 
 
 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Награды актрисам